Франчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Франчук Анатолій Романович — український політик, батько Франчука Ігора Анатолійовича.
 Франчук Валерій Олександрович — український художник, графік, заслужений художник України, нагороджений Шевченківською премією.
 Франчук Віра Юріївна (1932) — український мовознавець.
 Франчук Ігор Анатолійович — український політик, колишній чоловік Франчук Олени Леонідівни.
 Франчук Карп Якович — Герой Радянського Союзу.
 Франчук Олена Леонідівна — український підприємець, доброчинець, донька Леоніда Кучми, дружина Віктора Пінчука.
 Франчук Петро — старшина Армії УНР.
 Франчук Тарас Васильович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Українські прізвища
Прізвища на -ук